O África Eco Race de 2015 foi a 7ª edição do rali que surgiu após a mundança do Rali Dakar para a América do Sul. Ocorreu entre 28 de Dezembro de 2014 e 11 de Janeiro de 2015. Foi a primeira edição sem Jean-Louis Schlesser ao volante, assumindo funções de director de prova.

Paul Ullevalseter (KTM) e Anton Shibalov (Kamaz) dominaram completamente a prova em motos e camiões, enquanto Jean Antoine Sabatier conseguiu a vitória com alguma margem após os problemas do buggy de Mathieu Serradori. Elisabete Jacinto terminou no 4º lugar entre os camiões.

Etapas

Resultados por etapas

Motos

Carros

Camiões

Vencedores

Participação dos portugueses 
 Elisabete Jacinto/ José Marques/Marco Cochinho (MAN TGS)
 4º lugar na classificação final para Camiões;
 Vitória na 2ª etapa na Classe para Camiões;

Ver também
Rali Dakar

Ligações Externas
Site Oficial

África Eco Race